Un temple de Min est un temple égyptien dédié au culte de Min. Il en existe plusieurs :
 Temple de Min (Akhmîm)
 Temple de Min (Coptos)

Index égyptologique
Min